
Termin -{XNA}- ima više značenja.

 Analogna nukleinska kiselina
 Stari severnoarapski jezik, ISO 639-3 kod jezika